Премия Гильдии продюсеров США (, также известна просто как PGA) — ежегодная награда, вручаемая за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении гильдией продюсеров Америки с 1990 года по настоящее время. Вручение наград в разные годы проводили такие персоны как Рональд Рейган, Тед Тёрнер, Гарри Маршалл, Джек Леммон, Майкл Дуглас, Ширли Маклейн, Марло Томас и т.д, а сама церемония ежегодно проводится во второй половине января.

Категории премии

Кино 
 Лучший театральный фильм
 Лучший анимационный фильм
 Лучший документальный фильм
 Премия имени Стэнли Крамера  вручается  с 2002 года «фильмам, которые показывают провокационные социальные проблемы».

 Телевидение 
 Лучший эпизод комедийного сериала
 Лучший эпизод драматического сериала
 Лучший телевизионный проект, длинная форма (вручалась с 1994 по 2017 год). В этой категории номинироваться могли телевизионные фильмы, мини-сериалы и телевизионные антологии. Начиная с 2018 года, была разделена на две категории:Лучший мини-сериалЛучший телевизионный фильм или фильм, выпущенный потоковым сервисом'''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Премия Гильдии продюсеров США
Кинопремии США
Телевизионные премии США
Гильдии США